Plectosira är ett släkte av svampar. Plectosira ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Plectosira